«Ксамакс» () — швейцарський футбольний клуб з міста Невшатель. Заснований 16 червня 1970 року.

Після багатьох фінансових криз клуб заявив про своє банкрутство 26 січня 2012 року і був виключений зі Швейцарської Суперліги. Клуб змушений був розпочинати свої виступи з аматорських ліг.

Досягнення 
Чемпіонат Швейцарії:
 Чемпіон (2): 1987, 1988
 Віце-чемпіон (3): 1986, 1992, 1997

Кубок Швейцарії:
 Фіналіст (5): 1974, 1985, 1990, 2003, 2011

Суперкубок Швейцарії:
 Володар (3): 1987, 1988, 1990

Кубок УЄФА:
 Чвертьфіналіст (2): 1981/82, 1985/86

Виступи в єврокубках

Посилання 
 Офіційний сайт

Футбольні клуби Швейцарії
Футбольні клуби, засновані 1970